Caucalis tenuisecta är en flockblommig växtart som beskrevs av Carlos Pau. Caucalis tenuisecta ingår i släktet piggkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Piggkörvlar
tenuisecta